Rebecca Logan est un personnage de fiction de la série télévisée américaine Greek, interprété par l'actrice Dilshad Vadsaria. 

Elle est la fille du sénateur Logan. 

Casey Cartwright la décide à intégrer la sororité Zeta Beta Zeta (ZBZ) et deviendra sa "petite sœur". 

Côté cœur, Rebecca sortira avec Evan Chambers (petit ami de Casey) puis avec Cappie (ex petit ami de Casey).

Dans la saison 2, Rebecca sort avec une ancienne ZBZ, Robin Wylie, mais elle se rendra rapidement compte qu'elle n'est pas lesbienne. 

Dans la saison 3, elle sortira officiellement avec Evan Chambers, elle le trompera avec Le Brouteur le soir de la Saint-Valentin. 

Dans la saison 4, elle devient la présidente de ZBZ

Personnage de fiction féminin
Personnage de Greek